

Prénom

Film
Alita peut aussi désigner :
 Alita: Battle Angel, un film de science-fiction américain réalisé par Robert Rodriguez et sorti en 2019 ;
 Alita Group, une entreprise lituanienne ;
 Alita, un autre nom du fleuve Alma, un petit fleuve côtier de Crimée.